Battaglia di Ravenna (419), tra Impero romano e Ostrogoti
 Battaglia di Ravenna (432) (o Battaglia di Rimini), lotta intestina dell'impero romano
 Battaglia di Ravenna (476), con cui Odoacre prese Ravenna decretando la fine dell'Impero romano d'Occidente
 Battaglia di Ravenna (539-540), uno dei principali episodi della guerra gotica
 Battaglia di Ravenna (729) tra l'Impero bizantino e gli italiani
 Battaglia di Ravenna (1512) tra Lega Santa del 1511 e Francia durante guerra della Lega di Cambrai